Der Skisprung-Continental-Cup 2006/07 wurde vom 7. Juli 2006 bis 18. März 2007 veranstaltet.

Bei den Herren konnte Anders Bardal seinen Titelgewinn von 2005/06 nicht verteidigen. Gewonnen hat Balthasar Schneider vor Morten Solem, der auch schon 2005/06 Zweiter wurde. Den dritten Platz hat Stefan Thurnbichler erreicht.
Bei den Damen gewann zum dritten Mal in Folge die Norwegerin Anette Sagen, den zweiten und dritten Platz belegten die Deutsche Ulrike Gräßler und die US-Amerikanerin Lindsey Van.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2006/07
 Skisprung-Grand-Prix 2006

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

2006/07
Wintersport-Continental-Cup 2006/07